Temblador puede referirse a:

 Temblador, ciudad venezolana de Monagas; o
 Temblador, pez de la familia de los gimnótidos.